

Codici 
 MWP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mountain (Nepal)
 mwp – codice ISO 639-3 della lingua kala lagaw ya

Altro 
 MWp – simbolo di megawatt di picco